Amerika nebo America může označovat:

Místa 
ve světě
 Amerika – světadíl
 Jižní Amerika – jižní část světadílu
 Severní Amerika – severní část světadílu
 Střední Amerika – pseudooblast, označení pro střední část světadílu
 Iberoamerika – podoblast Ameriky
 Hispanoamerika – podoblast Ameriky
 Lusoamerika – podoblast Ameriky
 Latinská Amerika – specifická podoblast Ameriky (země s neanglicky mluvícím obyvatelstvem)
 Spojené státy americké – zkrácené označení pro stát
v Česku

 Amerika (vápencové lomy)
 Velká Amerika
 Malá Amerika
 Amerika (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Cheb
 Amerika (rybník) – rybník v okrese Cheb
 Postojna (jeskyně) – jiný název pro jeskyni Postojna v Českém ráji
 Amerika (Bělá nad Svitavou) – osada obce Bělá nad Svitavou v okrese Svitavy
 Nová Amerika
 Stará Amerika
 Amerika (vojenský újezd Brdy) – samota nedaleko Strašic v okrese Rokycany
 Amerika (Drážov) – samota v obci Drážov v okrese Strakonice
 Amerika (Karlštejn) – samota v katastru městyse Karlštejn; název místa se později ujal i pro okolní vápencové doly
 Amerika (Klášterec nad Orlicí), samota v katastru města Klášterec nad Ohří
 Amerika (Plzeň) – zaniklá dělnická kolonie v části Severní Předměstí města Plzeň v okrese Plzeň-město
 Amerika (Votice) – část města Votice v okrese Benešov
 Vodní nádrž Amerika – hypotetická přehradní nádrž v okrese Rokycany
 Michnův letohrádek, zvaný též Vila Amerika – barokní pražská vila, dnes sídlo Muzea Antonína Dvořáka

Lodě 
 Amerika (loď) – závodní jachta a první vítěz Poháru Ameriky
 USS America - různé lodě amerického námořnictva
 SS America – různé lodě
 Třída America – různé třídy lodí

V kultuře 
 America (album, America), interpret America
 America (album, Kurtis Blow), interpret Kurtis Blow
 America (album, Julio Iglesias), interpret Julio Iglesias
 America (album, John Mellencamp), interpret: John Mellencamp
 America (album, Modern Talking), interpret Modern Talking
 America (album, The Nice), interpret The Nice
 America (album, Gary Numan), interpret Gary Numan
 America (album, Prince), interpret Prince
 America (album, Yes), interpret Yes
 Amerika (album), interpret Škwor
 America (hudební skupina) – rocková skupina
 
 America (píseň, Simon & Garfunkel) – píseň dua Simon & Garfunkel
 Amerika (román) – román Franze Kafky
 Amerika (film) – film režiséra Vladimíra Michálka z roku 1994
 Amerika (film, 2015) – dokumentární film Jana Foukala z roku 2015
 Mrs. America – televizní seriál z roku 2020
 Captain America – fiktivní postava z komiksů Marvel Comics

Jiné 
 America (asteroid) – asteroid
 Autobus (karetní hra), karetní hra známá též jako „Amerika“

Související články 
 Américo
 American
 Americus
 Amerigo Vespucci
 :Kategorie:Amerika
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Americk“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „America“

Rozcestníky - místopisné jméno